Saudemont peut faire référence à :

 Saudemont, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France
 Émile Saudemont (1898-1967), peintre français